Arťomovsk může být:

 Arťomovsk (město v Rusku) – město v Krasnodarském kraji v Rusku
 Bachmut – město v Doněcké oblasti na Ukrajině nazývané rusky Arťomovsk v letech  1924–2016
 Kypuče – město v Luhanské oblasti na Ukrajině nazývané rusky Arťomovsk v letech 1938–2016